Фра́нклин () — округ в штате Иллинойс, США. По данным переписи 2010 года численность населения округа составила 39 561 чел., по сравнению с переписью 2000 года оно увеличилось на 1,4 %. Окружной центр округа Франклин — Бентон.

История 
Округ Франклин сформирован из округов Галлатин и Уайт 2 января 1818 года. Название получил в честь Бенджамина Франклина.

География 
Общая площадь округа — 1117,4 км² (431,44 миль²), из которых 1059,0 км² (408,89 миль²), или 94,77 % — суши, и 58,4 км² (22,56 миль²), или 5,23 % водной поверхности.

Климат 
Округ находится в зоне влажного субтропического климата. Температура варьируется в среднем от минимальных −6 °C в январе до максимальных 32 °C в июле. Рекордно низкая температура была зафиксирована в январе 1977 года и составила −30 °C, а рекордно высокая температура была зарегистрирована в августе 2007 года и составила 40 °C. Среднемесячное количество осадков — от 73 мм в феврале до 117 мм в мае.

Соседние округа 
Округ Франклин граничит с округами:
 Джефферсон — на севере
 Гамильтон — на востоке
 Сейлин — на юго-востоке
 Уильямсон — на юге
 Джэксон — на юго-западе
 Перри — на западе

Основные автомагистрали

Населённые пункты

Демография 

По данным переписи населения 2000 года, численность населения в округе составила 39 018 человек, насчитывалось 16 408 домовладений и 10 976 семей. Средняя плотность населения составляла 37 чел./км².

Распределение населения по расовому признаку:
 белые — 98,63 %
 немецкого происхождения — 16,2 %
 английского происхождения — 14,9 %
 ирландского происхождения — 11,4 %
 итальянского происхождения — 6,6 %
 афроамериканцы — 0,15 %
 коренные американцы — 0,22 %
 азиаты — 0,18 %
 латиноамериканцы — 0,64 % и др.

Из 16 487 домовладений в 28,2 % были дети в возрасте до 18 лет, проживающие вместе с родителями, в 53,0 % — супружеские пары, живущие вместе, в 10,10 % — матери-одиночки, а 33,1 % не имели семьи. 29,8 % всех домовладений состояли из отдельных лиц и в 15,8 % из них проживали одинокие люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домовладения — 2,34 человек, а средний размер семьи — 2,89.

Распределение населения по возрасту:
 до 18 лет — 23,0 %
 от 18 до 24 лет — 7,9 %
 от 25 до 44 лет — 26,2 %
 от 45 до 64 лет — 24,3 %
 от 65 лет — 18,7 %

Средний возраст составил 40 лет. На каждые 100 женщин приходилось 91,9 мужчин. На каждые 100 женщин возрастом 18 лет и старше приходились 89,0 мужчин.

Средний доход на домовладение — $ 28 411, на семью — $ 36 294. Средний доход мужчин — $ 31 429, женщин — $ 19 664. Доход на душу населения в округе — $ 15 407. Около 12,6 % семей и 16,2 % населения находились ниже черты бедности, из них 24,1 % лица моложе 18 лет и 9,6 % в возрасте 65 лет и старше.

Известные уроженцы 
  (-), выдающийся американский тренер верховых лошадей для участия в скачках.

См. также 
 Административное деление США

Примечания

Ссылки 
 

Округа Иллинойса